Arsuri se poate referi la:

 Arsuri, Caraș-Severin 
 Arsuri, Gorj

Vezi și 
 Arsura (dezambiguizare)

Toponime românești